Рамза́н Аю́бович Ахма́дов (род. 30 мая 1954, с. Коктал, Талды-Курганская область, Казахская ССР, СССР) — танцор, хореограф, основатель и руководитель ансамбля «Даймохк». Народный артист Чечено-Ингушской АССР (1987) и России (2009), первый заместитель министра культуры Чеченской Республики.

Биография 
Рамзан Ахмадов родился в депортации 30 мая 1954 года в селе Коктал Талды-Курганской области. В 1957 году вернулся в Чечено-Ингушетию, в село Урус-Мартан. Окончил сельскую среднюю школу № 7. В годы учёбы занимался в самодеятельном коллективе под руководством хореографа Докки Кагирова.

В 1973—1975 годах служил в Группе советских войск в Германии (Лейпциг). После армии тогдашний руководитель Чечено-Ингушского Государственного ансамбля танца «Вайнах» Топа Хамитович Элимбаев пригласил его в свой коллектив.

Окончил институт народного хозяйства в Ростове-на-Дону.

В составе сборных трупп, состоявших из ведущих артистов Советского Союза, представлял за рубежом культуру народов СССР.

В 1995 году стал художественным руководителем ансамбля «Вайнах».

В 1998 году поступил на заочное отделение Краснодарской Академии Культуры.

В 1998 году стал начальником Управления культуры Грозного. В 1999 году создал детский ансамбль песни и танца «Даймохк». По решению Правительства Чеченской Республики ансамбль в 2003 году получил статус государственного.

Политическая деятельность 
11 марта 2014 года подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента РФ В. В. Путина на Украине и в Крыму.

Награды и звания 
 Заслуженный артист Чечено-Ингушской АССР (1982);
 Народный артист Чечено-Ингушской АССР (1987);
 Заслуженный артист РСФСР (1990);
 Народный артист Российской Федерации (2009);
 Благодарственное письмо Президента Чеченской Республики (2008).
 Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики (2009);
 Медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой» (2009);
 Премия Правительства Российской Федерации в области культуры (2010);
 Медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой» (2012);
 Орден Кадырова (2014).

Литература

Примечания

Ссылки 
 
 

Народные артисты Чечено-Ингушской АССР
Заслуженные артисты Чечено-Ингушской АССР
Артисты Чечни
Артисты ансамблей народного танца
Танцоры Чечни